„Фамилия от неправителствени организации, работещи в сферата на изкуството и културата“ е неформално обединение, целящо консолидирането на граждански организации за утвърждаване ролята на неправителствения сектор при изработването на културни политики, защита на интересите на нестопанските организации и подобряване на културния живот в България.

Сред успешните инициативи на фамилията са следните.
 Застъпническа кампания „Пространство за изкуство" за създаване и поддържане на нови пространства, достъпни за независими творци и неправителствени организации. За целите на кампанията е създаден едноименен документален филм.
 Кампания за мобилизиране на общински ресурси за културни проекти, протекла в 7 общини в страната: София, Габрово, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Трявна. Вследствие на успешното партньорство на Фамилията и Столичната община е създадена Столична програма „Култура“.

Фамилията е създадена през 2006 г. и понастоящем включва следните организации: Сдружение Интерспейс, Център за култура и дебат Червената къща, Фондация КУЛТ.БГ, Фондация „Следваща страница“, Фондация Отворени проекти, Сдружение Танц БГ, Фондация Brain Store Project, Сдружение Изкуство днес, Фондация АРТ ФЕСТ (София Филм Фест), Сдружение Кера, Сдружение Европейски пространства, Сдружение ВОКС, Фондация Арт Офис, Арт група Хайде, Сдружение Организация за съвременно и алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни, Обсерватория по икономика на културатa, Сдружение Даухаус, Сдружение Фабриката, Фондация Култура Аними, Фондация Дестинация България, Фондация Студентски филмов форум.

Източници

Външни препратки 
 Сайт на Фамилия НПО за изкуство и култура 
 Сайт на Столична програма „Култура“ 

Неправителствени организации в България
Култура на България